Regeringen Støre är Norges regering från den 14 oktober 2021. Regeringschef är Arbeiderpartiets partiledare, statsminister Jonas Gahr Støre.

Stortingsvalet 2021 gav ett valresultat där de rödgröna partierna (Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstre, Rødt och Miljøpartiet De Grønne) som identifierar sig som politisk vänster erhöll en majoritet av platserna i Stortinget. Detta ledde till att den borgerliga regeringen Solberg avgick. Jonas Gahr Støre sonderade därefter förutsättningarna att bilda en ny regering i Norge. Støre hade i valrörelsen uttryckt att om förutsättningar fanns, bilda en så bred regering som möjligt med hans parti, Senterpartiet och Sosialistisk Venstre. Partierna skulle tillsammans uppnå majoritet i kammaren och slippa behöva försäkra sig om stöd för sina politiska förslag hos Rødt och Miljøpartiet De Grønne.
Förhandlingar inleddes, men 29 september 2021 meddelades det att Sosialistisk Venstre hoppat av förhandlingarna, då de ansåg att utdelningen för deras politik varit för liten. De hänvisade bland annat till upplevda besvikelser angående den tilltänkta klimat- och fördelningspolitiken.
De andra två partierna fortsatte att samtala och förhandla om en regeringsplattform. En sådan regering var Senterpartiets förstahandsval i regeringsfrågan. Regeringen behöver stöd från ytterligare nio ledamöter i Stortinget om den ska uppnå majoritet i omröstningar.

Ministären  
13 oktober 2021 höll Gahr Støre sin regeringsförklaring och 14 oktober 2021 presenterande han sin nya regering med statsråd från Arbeiderpartiet (Ap) och Senterpartiet (Sp). Den innehåller nitton statsråd, elva från Ap och åtta från Sp. I den ursprungliga ministären var tio statsråd kvinnor och nio män; två statsråd var med under och överlevde terrorattentaten i Norge 2011.
Nedan listas de nuvarande och tidigare statsråden:

|}

Referenser

Noter

Webbkällor 
https://www.regjeringen.no/no/dep/id933/

Bildanden 2021
Gahr Störe
2021 i Norge